La saison 2012 du Championnat du monde FIA GT1 est la troisième et dernière édition de cette compétition. Elle se déroule du 8 avril au . Elle comprend dix manches sur trois continents différents.
La principale nouveauté de la saison est le changement de règlementation technique du GT1 qui change et reprend une version améliorée du règlement du GT3 dans le but de favoriser la ressemblance entre les deux catégories.

Calendrier 
Alors que le calendrier initial comprenait deux épreuves en Chine sur les circuits d'Ordos et de Goldenport, ces manifestations ont été annulées pour réduire les coûts dans un contexte économique difficile. Elles sont remplacées par deux épreuves européennes sur le Slovakiaring et le Nürburgring.

Pilotes, Équipes & Voitures

Changements de début de saison 
 Le W Racing Team s'engage pour le compte d'Audi avec l'Audi R8 LMS.
 Le vainqueur 2010, Vitaphone Racing revient avec le nouveau nom de Vita4One Racing, un nouveau constructeur BMW et une nouvelle voiture la BMW Z4 GT3.
 Hexis Racing s'engage désormais avec des McLaren MP4-12C.
 All-Inkl.com Münnich Motorsport fait le choix des Mercedes-Benz SLS AMG

Liste des Engagés 

Constructeurs et équipes

Liste Complète

Résumé

Nogaro 

La première étape du championnat 2012 est disputée sur le circuit de Nogaro, dans le cadre des Coupes de Pâques.
Les qualifications sont dominées par les Audi et les Ferrari, la pole position est décrochée par la Ferrari n°3 du duo Vilander/Salaquarda.

L'équipage d'AF Corse ne peut malheureusement pas lutter contre les Audi lors de la course de qualification, disputée le dimanche, Stéphane Ortelli et Laurens Vanthoor remportent cette première course de la saison.

La course principale, disputée le Lundi de Pâques, est également dominée par la marque aux anneaux qui réalise le doublé.

Navarra 
Les essais libres ont été dominés par le Team Hexis Racing mais la pole position est obtenue par Peter Kox du Reiter Engineering.

La course qualificative est remportée par Frédéric Makowiecki et Stef Dusseldorp devant leurs coéquipiers Grégoire Demoustier et Álvaro Parente. La course principale est une nouvelle fois gagnée par Frédéric Makowiecki et Stef Dusseldorp devant les Mercedes SLS AMG de Marc Basseng et Markus Winkelhock et de Nicky Pastorelli et Thomas Jäger

Résultats

Classements

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat du monde des voitures de tourisme 2012
 Championnat du monde d'endurance FIA 2012

Championnat du monde FIA GT
Sport automobile en 2012
Championnat du monde en 2012